Miyake kan som auktorsförkortning betyda:

 Ichiro Miyake
 Takashi Miyake
 Tsutome Miyake
 Kiichi Miyake
 Yoshikazu Miyake (1926–2003), japansk koleopterolog

Robotskapade auktorsförkortningar